De Grand Prix-wegrace van Australië 2003 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 19 oktober 2003 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Australië